M16 ou M-16 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Caméra 
 Caméra Pathé Webo M16, une caméra argentique.

Domaine militaire 
 BOV M16 Miloš, un véhicule blindé polyvalent serbe ;
 M16, le fusil d'assaut standard actuel de l'armée américaine (dans sa version A4).

Musique 
 M-16, un album du groupe de thrash metal Sodom produit en 2001.

Sports automobile 
 Midland M16, une Formule 1 de 2006.

Sciences 
Astronomie
 M16, un amas ouvert situé dans la constellation du Serpent et entouré par une nébuleuse en émission, la nébuleuse de l'Aigle IC 4703.

Médecine 
 Coxarthrose (arthrose de la hanche), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Route serbe M16 reliant la frontière croate à Bezdan ;
  Route ukrainienne M16 reliant Odessa à la frontière moldave.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres